Лава́нда — песня для дуэтного исполнения. Слова песни написаны Михаилом Шабровым и мелодия — композитором Владимиром Матецким. Эта песня стала дебютом сотрудничества Софии Ротару с новыми композитором и автором, а также одним из популярнейших хитов певицы. За одноимённый альбом с этой композицией, который был продан тиражом, превышающим миллион копий в несколько раз, певица получила платиновый диск от лейбла Мелодия.

Однако вокруг авторства Матецкого существует множество слухов: ещё в декабре 1984 года канадский певец и композитор Леонард Коэн выпустил свою песню «Dance Me to the End of Love» с очень похожим проигрышем.
Существовали многочисленные слухи, что Ротару потом боялась выезжать за границу на гастроли, опасаясь обвинения в плагиате.

История создания 
Песня «Лаванда» была создана в 1985 году по заказу Центрального телевидения СССР в результате сотрудничества композитора Владимира Матецкого и поэта-песенника Михаила Шаброва.

Первоначально Владимир Матецкий предложил написать текст песни поэту-песеннику Игорю Шаферану, но его это не заинтересовало.
После этого композитор обратился к Михаилу Шаброву, с которым тоже сотрудничал.
Примечательно, что перед началом создания текста песни Михаил Шабров имел весьма смутное представление о том, что такое лаванда.

В процессе работы над песней, соавторы встретились с редактором популярного фестиваля «Песня года» Аллой Николаевной Дмитриевой, которой очень понравилась мелодия и она поделилась мнением, что наилучшим исполнением песни будет дуэт Софии Ротару и Яака Йоалы.

В итоге песня была создана к моменту съемок новогоднего «Огонька» 1985-1986-го года и стала популярной на долгие годы.

В интервью изданию «Мир Новостей» Михаил Шабров так вспоминал о том, как создавалась песня:

Мне позвонил Володя Матецкий, с которым мы сотрудничали, говорит: «Слушай, есть такое, как мне кажется, песенное слово „лаванда“. Может, сочинишь что-нибудь?» А я и понятия не имел, что такое лаванда, кроме как средство от моли. Полез в справочники, в энциклопедию и прочитал: «Горная лаванда — дикорастущее лекарственное растение». Так вот и лежала у меня эта «Горная лаванда», совершенно не знал, что с ней делать.

А тут как раз подошло время съемок «Песни года». Матецкий наиграл мелодию Алле Дмитриевой, ей очень понравилось, и она сказала: «Эту песню должны петь дуэтом только София Ротару и Яак Йоала!» То есть этот исторический творческий симбиоз придумала именно она.

Когда Володя мне об этом сказал, мы почему-то сразу решили, что это абсолютно неперспективно. Будучи молодыми и ершистыми, считали, что Ротару уже сказала свое слово, что (да простит нас сейчас София Михайловна!) ее век в творчестве закончился и ничего нового она сделать уже не сможет. К тому же я понятия не имел, о чем можно написать, чтобы получился лирический любовный диалог.

Месяц мне ничего в голову не приходит, второй — ну не получается, и все! А помог случай.

Как-то взял в самолет тоненькую брошюрку Валентина Катаева «Юношеский роман». Спокойно лечу, читаю и вдруг вижу строчку: «С гор к морю сбегают синие цветы лаванды». Все — это был толчок! На следующий день я уже написал: «Наших встреч с тобой синие цветы».

Песня прозвучала в новогоднем «Огоньке», который смотрела вся страна… Открою еще один секрет. У Сони не получалась запись, она была немного жестковата. Для того чтобы снять напряжение, чтобы она расслабилась, ее просто силой заставили выпить немножко армянского коньяка. И вот этот мягкий, влюбленный взгляд, которым она смотрит на Яака Йоалу, этот мечтательный романтический блеск в глазах достигнут не без помощи сего ароматного напитка.

В общем, утром 1 января мы с Матецким, как говорится, проснулись знаменитыми. Песня сразу стала популярной, зазвучала, её взяли в «Утреннюю почту», другие передачи.

Исполнители 
 Песня (под названием «Мы помним всё») была впервые исполнена Софией Ротару в дуэте с Яаком Йоалой в эфире новогоднего телевизионного «Огонька» (Огонёк на Шаболовке, новогодняя ночь с 1985-го на 1986-й год).
 После первого исполнения с Яаком Йоалой, София Ротару исполнила песню сольно и с другими певцами, а именно с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым.
 Песня «Lavanda» (Лаванда) была также исполнена Райнером Фриманом и Минной Хирвйэрви (Friman Rainer и Hirvijärvi Minna) в альбоме «Ой куу, ой куу», в аранжировке , записанная в 1987 году на лейбле Selecta selp 023 (LP). Финский и английский тексты были написаны .
 До сих пор, на юбилейном концерте в том числе, песня исполняется в первоначальной аранжировке.

См. также 
 Альбомы Софии Ротару 
 «Lavanda» (1987, Финляндия)
 «Лаванда» (1993, Германия)

Примечания

Ссылки 
 Database of The Finnish Institute of Recorded Sound 1901—1999

Песни СССР
Песни 1985 года
Песни на русском языке
Песни Яака Йоалы
Песни Софии Ротару
Песни на слова Михаила Шаброва
Песни, написанные Владимиром Матецким